A Bélgica competiu na maioria das edições dos Jogos Olímpicos após fazer sua primeira aparição nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900. O país foi sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, em Antuérpia.

Atletas belgas ganharam 148 medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão, e outras 5 nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O Comitê Olímpico Nacional da Bélgica foi criado e reconhecido em 1906.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esporte

Ver também
 Lista de porta-bandeiras da Bélgica nos Jogos Olímpicos
 :Categoria:Competidores Olímpicos da Bélgica